Amphicephalozia är ett släkte av bladmossor. Amphicephalozia ingår i familjen Cephaloziellaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Amphicephalozia